Hindley est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme

Personnalités

 (1874-1944), ingénieur civil britannique
Everett Hindley, homme politique provincial canadien
 (1701-1771), ingénieur et horloger britannique
 (né en 1939), philosophe britannique
 (1944-2013), entraîneur de chevaux britannique
 (né avant 1974), artiste sud-africain

Personnage fictif
Hindley Earnshaw, personnage du roman Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë

Toponyme

, ville du Grand Manchester
, ville du Northumberland

Autres
, compagnie manufacturière américaine
, prison britannique du Grand Manchester

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme